Винпром АД Велико Търново е предприятие за производство на високоалкохолни напитки, ликьори, бар сиропи, натурален винен и ябълков оцет, балсамов оцет.

История 
Винпром Велико Търново е създаден през 1947 г. като клон на Държавен спиртен монопол.

В края на 1991 г., предприятието е обособено като самостоятелно търговско дружество с ограничена отговорност, а през 1997 г. е преобразувано в акционерно дружество, като към момента  работи като частно дружество с основен акционер „СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД“ АД.

Предмет на дейност 
Винпром АД Велико Търново е с предмет на дейност изкупуване на плодове за промишлена преработка; производство на натурален винен и ябълков оцет, балсамов оцет, високо алкохолни напитки, ликьори и бар сиропи; бутилиране; транспорт; търговия в страната и чужбина. Производствената база на Винпром АД Велико Търново е на площ 20 дка. Предприятието разполага с 2 бутилиращи линии. .

Продукти 
Винпромът произвежда:

Оцети 
 Винен оцет 6% „Старопрестолен“
 Ябълков оцет 6% „Старопрестолен“
 Ябълков оцет с мед 6%
 Балсамов оцет 6%
 Салатен оцет 6%
 Натурален ябълков оцет 5%

Алкохолни напитки 
 Мастика „Старопрестолна“
 Мента „Старопрестолна“
 Джин „Старопрестолен“
 Ракия „Старопрестолна“
 Водка Шок Класик
 Водка Шок Спешъл

Ликьори 
 Ликьори Bouqet с различни вкусове (Шоколад, Бадем, Розина, Касис, Лимон, Мента и др.)

Сиропи 
 Бар сиропи с различни вкусове (Кокос, Ванилия, Зелена мента, Мохито, Гренадин)

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт